Эпифи́ты (от  — «на» +  — «растение») — растения, произрастающие на других растениях — форофитах — или постоянно прикреплённые к ним, при этом не получающие от них питательных веществ. Кроме классических наземных эпифитов, существует много водных видов водорослей, которые являются эпифитами других водорослей или водных цветковых растений.

Эпифиты используют фотосинтез для получения энергии и питательных веществ и, в случае неводных видов, получают влагу из воздуха и осадков (дождь, туман и др.)

Эпифиты не являются паразитными растениями, поскольку растут независимо от форофитов и используют их исключительно в качестве физической опоры. Очевидным преимуществом эпифитов, особенно в сильно заросшей деревьями местности, является возможность не зависеть от грунта, а находиться ближе к источнику света; на эпифитах также меньше сказывается влияние травоядных. Тем не менее при слишком густом нарастании эпифиты могут повредить растение-опору.

Эпифиты имеют большое значение для некоторых видов животных, формируя на себе водную среду их обитания — такими животными являются некоторые жабы и членистоногие.

Наиболее известными эпифитами являются мхи, лишайники, орхидеи и представители семейства Бромелиевые, но эпифиты могут быть найдены практически в любой таксономической группе растений; более того, термин «эпифит» часто используется и для бактерий. Наиболее богатые и развитые сообщества эпифитов встречаются в тропических лесах (особенно во влажных), но мхи и лишайники — довольно обычные эпифиты умеренного и даже арктического климатического пояса.

На территории Европы время от времени можно увидеть травы, кустарники, и даже деревья, которые растут на развилках веток других, больших деревьев. Но это лишь случайные места прорастания неэпифитных видов; эпифитов, у которых была бы настоящая характерная корневая система, на территории Европы нет.

Первое фундаментальное исследование эпифитной флоры было опубликовано ботаником А. Шимпером в 1888 году и называлось «Die epiphytische Vegetation Amerikas» («Эпифитная флора Америки»).

Классификация по характеру приспособления к условиям существования 
В 1888 г. немецкий ботаник А. Шимпер составил классификацию, в которой разделил эпифиты на четыре группы: протоэпифиты, гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты, резервуарные (цистерновые) эпифиты, полуэпифиты.

 Протоэпифиты представляют собой наименее специализированную группу эпифитов. Они лишь в малой степени защищены от периодических засух и недостатка почвы. Специальных структур для собирания воды у протоэпифитов нет. Многие протоэпифиты имеют признаки, характерные для ксероморфных растений. У большинства эпифитных растений, относимых к этой группе, мясистые (суккулентные) листья, способные сохранять некоторый запас влаги. Такие листья обычны для некоторых пеперомий, ластовниевых, геснериевых. Некоторые лиановидные эпифиты запасают воду в толстых, мясистых стеблях. У многих орхидей одно или несколько междоузлий стебля сильно утолщаются, превращаясь в своеобразные надземные клубни (туберидии).
 Гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты имеют приспособления, позволяющие накапливать различные органические остатки, которые со временем превращаются в перегной и обеспечивают растение питанием. У гнездовых эпифитов, к которым относятся многие папоротники, ароидные и орхидеи, корни образуют плотно переплетённую массу, отдаленно напоминающую птичье гнездо. Отмершие листья и другие растительные остатки, падая сверху, задерживаются в этой ловушке и, постепенно накапливаясь, превращаются в перегной. У некоторых скобочных эпифитов все или часть листьев, прилегающих к стволу дерева, образуют своеобразные воронки, или карманы. В них постепенно накапливается перегной. Листья, из которых формируется карман, в разрезе отдалённо напоминают круглые скобки. Наиболее известным представителем скобочных эпифитов является папоротник «олений рог» (Platycerium bifurcatum).
 Резервуарные (цистерновые) эпифиты наиболее приспособлены к жизни на других растениях. Встречаются они только среди видов семейства бромелиевых. Типичные бромелии, например Aechmea fasciata, имеют длинные жёсткие листья, собранные в розетку, формирующую небольшой чашеобразный резервуар. У некоторых растений он может содержать до 5 л воды.  Флора и фауна водоёмов внутри бромелий чрезвычайно своеобразна и обильна. Так, например, некоторые бразильские виды пузырчаток, встречаются только в бромелиях.
 Полуэпифиты начинают своё существование как истинные эпифиты — высоко на дереве, но потом, развивая длинные воздушные корни, достигают почвы и укореняются в ней. Так растут многие крупные ароидные, фикусы и целый ряд представителей других семейств.

См. также 

 Аэрофиты
 Литофиты
 Эндофиты

Примечания

Литература 
 
 

Экологические группы растений